Türkmen (« Turkmène » en turc) est un nom de famille turc notamment porté par :

  (née en 1984), actrice turque ;
 Elif Doğan Türkmen (née en 1962), avocate et femme politique turque ;
  (né en 1983), chanteur turc ;
 İlter Türkmen (1927–2022), diplomate et homme politique turc ;
  (né en 1986), footballeur turc ;
  (né en 1978), footballeur turc.